Клаусура 2014 () — вторая половина 80-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2014 на rsssf.com 

2014
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2014 году